Афет Инан (; 29 ноября 1908, Салоники — 8 июня 1985, Анкара) — турецкий историк и социолог. Одна из приёмных дочерей Мустафы Ататюрка.

Биография 
Афет родилась в семье турецкого политика  и его жены Шехзане-ханым в 1908 году в районе Кесендире Салоникского вилайета.

Из-за Балканских войн семья Афет эмигрировала в Адапазары, где в 1913 году она поступила в начальную школу. Затем семья некоторое время проживала в Анкаре, , Караоглане и Биге. Шехзане-ханым умерла от туберкулеза 15 мая 1915 года. Вскоре после этого Исмаил Хаккы-бей взял молодую жену Айше. Афет, не желавшая зависеть от отца, твёрдо решила стать учителем, чтобы самой себя обеспечивать. Когда они жили в Биге, у Афет родилась младшая сестра Незихе. В 1920 Афет закончила шестилетнее начальное образование. В 1921 году семья переехала в Алайе. В 1922 она получила квалификацию учителя в Элмалы, где стала директором местной школы для девочек. В 1925 году Афет окончила Женский педагогический колледж в Бурсе и начала работать учителем начальной школы в Измире. Она встретила Мустафу Ататюрка в октябре того года во время его визита в Измир.

В 1925 году Ататюрк послал Афет в Лозанну, Швейцария, для изучения французского языка. После возвращения в Турцию в 1927 году она посетила французский лицей-пансион «Нотр-Дам де Сион» в Стамбуле. После окончания обучения Афет была назначена учителем истории в средней школе. В 1935 году Афет вновь побывала в Швейцарии и три года обучалась у  в университете Женевы. После получения высшего образования Афет получила степень доктор философии в области социологии в 1939 году. В 1950 она стала преподавателем в Анкарском университете.

Она была соучредителем и ведущим членом Турецкой исторической организации.

Афет умерла 8 июня 1985 в Анкаре, оставив своего мужа доктора Рифата Инана, дочь Ари и сына Демира.

Избранная библиография 
 Medeni bilgiler ve M. Kemal Atatürk'ün el yazıları, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1969
 Atatürk’ten yazdıklarım, Ankara, 1969
 Recherches Sur les Caractéres Anthropologiques des Population de la Turquie, Genève, 1939
 Türk Amirali Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri
 L'émancipation de la Femme Turque

Примечания 

Семья Мустафы Кемаля Ататюрка
Преподаватели Анкарского университета
Историки Турции
Социологи Турции
Похороненные на кладбище Джебеджи Асри
Выпускники Женевского университета